Condrau ist der Familienname folgender Personen:
 Flurin Condrau (* 1965), Schweizer Medizinhistoriker
 Gion Condrau (1919–2006), Schweizer Psychiater, Psychotherapeut und Politiker (CVP)
 Josef Condrau (1894–1974), Schweizer Verleger und Politiker (CVP)
 Pius Condrau (1924–2013), Schweizer Verleger
 Placi Condrau (1819–1902), Schweizer katholisch-konservativer Politiker, Professor und Publizist